2048  — может означать:

 2048 (число) — натуральное число между 2047 и 2049.
 2048 год до н. э.
 2048 год — високосный год григорианского календаря.

Другое 
 2048 (игра) — браузерная игра, написанная 19-летним итальянским разработчиком Габриэле Чирулли на языке программирования JavaScript.
 NGC 2048 — эмиссионная туманность со звездой в созвездии Золотая Рыба.